Lordkanzler von Schottland war das höchste Staatsamt des Königreiches Schottland bis zur Union mit England 1707.

Die Inhaber des Amtes sind erst ab dem Jahre 1123 bekannt. In der Anfangszeit wurde gelegentlich auch ein niedriger Beamter ernannt. Ab dem 15. Jahrhundert waren die Lordkanzler in der Regel Bischöfe oder Earls.

Anmerkungen

Literatur 
 Powicke & Fryde: Handbook of British Chronology. Second Edition, London 1961, ab S. 173
 J. Maitland Thomson: Public Record of Scotland, ab S. 54
 Lord chancellors of Scotland in the Oxford DNB, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press. gesehen am 12. März 2012 Lizenz erforderlich

!
!Lordkanzler
Liste (Politiker)